Santa Cruz de Yojoa kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Santa Cruz de Yojoa (ort), Departamento de Cortés, 
 Santa Cruz de Yojoa (kommun), Departamento de Cortés, 

Robotskapade Hondurasförgreningar